Elizabeth kan henvise til:

Personer 
 Elisabeth – pigenavn og dennes varianter, inkluderer personer med dette navn

Skibe 
 HMS Elizabeth – navnet på flere skibe
 RMS Queen Elizabeth var verdens største passagerskib, opkaldt efter den britiske dronning.

Stednavne

Australien 
 City of Elizabeth
 Elizabeth (South Australia)
 Elizabeth Reef, koralrev i Det Tasmanske hav

USA 
 Elizabeth (Arkansas)
 Elizabeth (Colorado)
 Elizabeth (Georgia)
 Elizabeth (Illinois)
 Elizabeth (Indiana)
 Hopkinsville (Kentucky), (tidligere Elizabeth)
 Elizabeth (Louisiana)
 Elizabeth (Minnesota)
 Elizabeth (New Jersey), (største by i USA med det navn, tidligere Elizabethtown)
 Elizabeth (Pennsylvania)
 Elizabeth (West Virginia)
 Elizabeth City, North Carolina
 Elizabeth Islands, Massachusetts
 Elizabeth Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Elizabeth Township (Lancaster County, Pennsylvania)
 Elizabethton, Tennessee (bliver oftere stavet -ton end -town)
 Cape Elizabeth, Maine
 Lake Elizabeth Township, Minnesota

Musik 
 Elisabeth (album) – musikalbum af Elisabeth Andreassen fra 1990
 Elisabeth-serenade (orig. Elizabethan Serenade) – musikstykke af Ronald Binge fra 1951. Det kendes med orkestre som James Lasts og Mantovanis samt sunget med dansk tekst af Raquel Rastenni.
 Elizabeth, I Love You – sang af og med Michael Jackson.

Film 
 Elizabeth (film) – britisk film instrueret af Shekhar Kapur fra 1998
 Elizabeth: The Golden Age – britisk film instrueret af Shekhar Kapur fra 2007

Se også 
 Elizabethtown